El término Shōnen Magazine puede referirse a:

Shūkan Shōnen Magazine, una revista semanal de manga publicada desde 1959 por Kodansha.
Gekkan Shōnen Magazine, una revista mensual de manga publicada por Kodansha.